Adellijk huis
 De Posson, Zuid-Nederlands adellijk huis

Bouwwerk
 Kasteel Posson, kasteel in de Belgische provincie Luik

Personen met de achternaam Posson
 Jozef Posson, Belgisch syndicalist en politicus